Le championnat d'Europe de basket-ball féminin des 16 ans et moins 2017 est la  du championnat d'Europe féminin de basket-ball des moins 16 ans. Seize équipes nationales participent à la compétition qui se déroule dans la ville de Bourges en France du 4 au  et qui est remportée par les Françaises.

Équipes participantes

Phase de groupes

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Tournoi final 

Source : FIBA

Matches de classement

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

Classement final

Leaders statistiques

Points

Rebonds

Passes

Récompenses 

 MVP de la compétition (meilleure joueuse) : Iliana Rupert

 Meilleur cinq de la compétition :
  Iliana Rupert
  Zoé Wadoux
  Reka Dombai
  Ilaria Panzera
  Emily Bessoir

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Europe de basket-ball féminin des moins de 16 ans
 Championnat d'Europe de basket-ball masculin des 16 ans et moins

Lien externe 
  Site officiel

2017
Compétition féminine de basket-ball
Basket-ball F16
Championnat d'Europe en France
Sport à Bourges
Sport en France en août 2017
Basket-ball en France en 2017
Europe, F20